Häbberstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Häbberstjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (14,4 ha)
Lill-Häbberstjärnen, sjö i Åre kommun, 
Stor-Häbberstjärnen, sjö i Åre kommun,  (10,7 ha)
Häbberstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726914-164579), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Häbberstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729900-166490), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Häbberstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734625-170296), sjö i Jokkmokks kommun, 
Häbberstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736292-171392), sjö i Jokkmokks kommun, 
Häbberstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736560-170046), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,15 ha)
Häbberstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 737021-171426), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,61 ha)

Se även
 Häbberssjön
 Häbbersflyarna
 Häbbersvattnet
 Häbbersträsket
 Häbbers-Strandtjärnen, 
Stabburtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn